Toulon ist der Name folgender geographischer Objekte:

Toulon, Stadt im französischen Département Var, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
Arrondissement Toulon
Kantone von Toulon
Toulon (Metapher), Metapher für die wichtige Bedeutung einer Aussage
Toulon-la-Montagne, ehemalige Gemeinde im französischen Département Marne, heute Teil der Gemeinde Vert-Toulon
Toulon-sur-Allier, Gemeinde im französischen Département Allier
Toulon-sur-Arroux, Gemeinde im französischen Département Saône-et-Loire, mit der Verwaltungseinheit
Kanton Toulon-sur-Arroux

in den Vereinigten Staaten:
 Toulon (Illinois)
 Toulon (Kansas)
 Toulon (Nevada)
 Toulon (Tennessee)